Károly Bartha ist der Name folgender Personen:

* Károly Bartha (Politiker) (1884–1964), ungarischer Offizier und Politiker
 Károly Bartha (Schwimmer) (1907–1991), ungarischer Schwimmer